16002 Bertin

Persone 

 Frantz Bertin
 Guy Bertin
 Rose Bertin
 Yvon Bertin
 Sylvie Bertin
 Louis-Émile Bertin
 Èdouard Bertin
 Théodore-Pierre Bertin
 Jean-Victor Bertin
 Giovanni Maria Bertin pedagogista italiano.
 Jacques Bertin